Етап — багатозначне українське слово іншомовного походження. Слово «етап» походить від французького étape (перегін, перехід) і може в українській мові використовуватися як:

1. Частина, відрізок шляху (дороги), дистанція, смуга (наприклад: етап у спортивному змаганні, етап (смуга) життя, мирний час).

2. Арештантська партія з конвоєм (У Російській імперії і СРСР).

3. Окрема стадія якого-небудь процесу, виконаної роботи (проміжок часу, відзначений певними подіями).

Приклади:
 Етапне лікування в СРСР — система організації лікувальної допомоги ураженим і хворим на театрі військових дій, що дозволяє поєднувати лікування з евакуацією
 Етапи вибуху кумулятивного заряду
 Виділяють три етапи фотосинтезу: фотофізичний, фотохімічний та хімічний. На першому етапі відбувається поглинання фотонів світла пігментами, їх перехід в збуджений стан і передача енергії до інших молекул фотосистеми;
 Етапи конкуренції:
 а) Етап панування досконалої конкуренції, який починається одночасно з розповсюдженням капіталістичних відносин і триває до 1870-х років. На цьому етапі конкуренція не має всіх ознак досконалої, які сформульовані сучасною економічною теорією. 
 б) Етап монополістичної конкуренції. З кінця 1870-х років розпочинається процес формування монополій. 
 с) Етап сучасної конкуренції, який розпочався приблизно після другої світової війни і триває до теперішнього часу.

 Хімічна промисловість України, її значення, галузева структура і сучасний етап розвитку;
 Основні історичні етапи в розвитку логіки;
 Завершальний етап німецько-радянської війни й Другої світової війни;
 Сучасний етап розвитку фінансового ринку характеризується зростанням ролі і значення фондового ринку як складової його частини;
 Завдання та значення процесуального етапу попереднього розгляду справи судом;
 Значення фольклору та початок академічного (наукового) етапу в дослідженні національних ознак українців;
 Значення санаторного етапу реабілітації в лікуванні хворих з інфарктом міокарда та артеріальною гіпертензією для відновлення працездатності.

4. Пункт на шляху пересування. Наприклад етапи медичної евакуації під час бойових дій.

5. Етапи хірургічної операції — виконання хірургічних прийомів у визначеній послідовності, для оздоровлення пацієнта чи полегшення його самопочуття.

Примітки

Джерело 
 Словник іншомовних слів
 Всеслов 

Багатозначні терміни
Термінологія